Великое герцогство Нижний Рейн () — одна из десяти провинций, образованных в Пруссии в 1815 году после Венского конгресса. Столица — город Кобленц. В 1822 году была упразднена и вместе с провинцией Юлих-Клеве-Берг образовала новую укрупнённую Рейнскую провинцию.

История 
В 1815 году по итогам Венского конгресса по окончании освободительных войн территория королевства Пруссия была значительно увеличена. В 1815/1816 годах для лучшей организации многочисленных вновь приобретённых земель в Пруссии было введено провинциальное деление. В числе десяти созданных были и две рейнских провинции — Нижний Рейн со столицей в Кобленце и Юлих-Клеве-Берг со столицей в Кёльне. В состав Нижнего Рейна вошли расположенные к западу и югу от Кёльна территории: бывшее Трирское курфюршество, части Люксембургского и Лимбургского герцогств, , частично регионы Мальмеди и Пфальца и часть герцогства Юлих (включая сам город Юлих) и другие небольшие владения.

Почти с самого начала образования обе провинции, Нижний Рейн и Юлих-Клеве-Берг, назывались «рейнскими провинциями». В июне 1822 года произошло их официальное объединение в новую Рейнскую провинцию.

Административное устройство 

На территории провинции существовало три административных округа:
 Административный округ Трир, центр — Трир
 , центр — Аахен
 , центр — Кобленц

Обер-президенты 
Пост обер-президента введён в Пруссии, согласно указу от 30 апреля 1815 года об улучшении провинциального управления в Пруссии (). Провинция Нижний Рейн за её недолгую историю имела двух обер-президентов.

В 1822 году объединённую Рейнскую провинцию также возглавил Карл фон Ингерслебен.

Ссылки 
 Territoriale Veränderungen in Deutschland: Rheinprovinz
 Provinz Niederrhein (1820—1821)
 Die Rheinlande nach dem Wiener Kongress 1815

Провинции Пруссии
Рейнская провинция
Административные единицы, образованные в 1815 году
Административные единицы, упразднённые в 1822 году